Thilachium är ett släkte av kaprisväxter. Thilachium ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kaprisväxter
Thilachium